Continuum může být:

 Continuum (seriál) – kanadský televizní seriál
 Continuum (album, John Mayer) – album Johna Mayera z roku 2006
 Continuum (album, Prototype) – album skupiny Prototype

Podobné výrazy 
 kontinuum

Externí odkazy